Hellenocarum lumpeanum är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Hellenocarum lumpeanum ingår i släktet Hellenocarum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lumpeanum